Franciaország
Seyssel, település Ain megyében
Seyssel, település Haute-Savoie megyében